Het wereldkampioenschap superbike van Monza 2012 was de vierde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2012. De races werden verreden op 6 mei 2012 op het Autodromo Nazionale Monza nabij Monza, Italië.

Superbike
De eerste race van het wereldkampioenschap superbike werd afgebroken voordat er 3 ronden waren verreden vanwege zware regenval. Hierdoor werden er geen punten uitgereikt voor de race. De tweede race werd na 8 ronden afgebroken vanwege regen en werd niet herstart. Omdat er minder dan twee derde van deze race was verreden, werden er slechts halve punten uitgereikt.

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2012
Monza